Кадиси́я (также Эль-Кадисия; ):

 Кадисия — мухафаза Ирака.
 Кадисия — город в Кувейте.
 Кадисия — средневековый город на севере южной Месопотамии.
 Битва при Кадисии (636 г. н. э.) — решающее сражение между Сасанидским Ираном и арабско-мусульманскими завоевателями
 Кадисия — водохранилище в Ираке.
 Кадисия — университет в Ираке.
 Кадисия — университет в Иордании.

См. также 
 Аль-Кадисия — название ряда футбольных клубов в арабском мире